Појам Алмагро може да се односи на:
 Дијего де Алмагро, шпански истраживач и конкистадор
 Дијего де Алмагро II, убица Франциска Пизара
 Николас Алмагро, шпански тенисер